33. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 19–20 lutego 1932 roku w Stanach Zjednoczonych, w Lake Placid. Zawodnicy startowali na naturalnym lodowisku na stadionie olimpijskim po raz pierwszy. W zawodach wzięli udział tylko mężczyźni. Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10000 m. W biegu na 10000m brała udział tylko najlepsza 20 po trzech dystansach. Po raz drugi złoto wywalczył Norweg Ivar Ballangrud.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 27 łyżwiarzy z 7 krajów. Sklasyfikowanych zostało 20.

Wyniki 
 NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1932 w sportach zimowych
1932 w Stanach Zjednoczonych
Łyżwiarstwo szybkie w Stanach Zjednoczonych
Sport w Lake Placid